Французская увертю́ра (, от  — открытие, начало) — тип увертюры,
сложившийся во второй половине XVII века наряду с итальянской увертюрой.

В XVII веке для данного типа увертюры принципиально наличие контраста двух разнохарактерных частей: медленно / быстро (А—B), что представляет собой двучастную форму, или форму «бипартиты». В связи с этим реприза (нередко сокращенная) первой части не имеет самостоятельного значения, являясь, по существу, разделом второй части. Она может занимать несколько тактов или вовсе отсутствовать.

История 
Церковная соната () и ранняя  увертюра явились предшественницами французской увертюры, впервые откристаллизовавшейся в балете Ж.Б. Люлли «Альцидиана» (1658). Увертюра здесь имеет строго двухчастную структуру, без репризы первой части.

Однако, как замечает французский исследователь Анри Прюньер, уже в музыке к балету «Больной Амур» (Amor malato, 1657), в частности в увертюре, Люлли уже проявляет композиторскую изобретательность в работе с моделью: «[эта увертюра] является этапом в формировании классической модели французской увертюры <…> Впервые вторая часть написана в трехдольном размере». Первым зрелым образцом новой увертюры у Люлли Прюньер считает сочинённое им вступление к опере Франческо Кавалли «Ксеркс», постановка которой состоялась 22 ноября 1660 года в Париже. В этой увертюре Люлли делает особенный акцент на имитационной технике, как бы доказывая итальянцу Кавалли, что и он тоже умеет сочинять в полифонической манере.

Все дальнейшие увертюры Люлли, написанные для балетов и опер, строились по найденной им модели.
Иногда вторая часть увертюры у Люлли становилась более продолжительной и насыщенной, вследствие включения диалога (концертирования) струнного трио и tutti.

Развитие французской увертюры после Люлли ознаменовало стремление к всё большей тематической связанности между увертюрой и последующим действием, с одной стороны, и освоению большего числа выразительных средств — с другой (например, в музыке Ж. Ф. Рамо).

Конструктивные и композиционные особенности 
Для первой части (А) характерен двухдольный размер и медленный темп (например, Grave), характер музыки при этом торжественно-приподнятый. Отличительной чертой тематизма является следующая ритмическая формула:
Об интерпретации этого ритма в барочной музыке велась длительная полемика среди исполнителей. Наличие данного ритма во французской увертюре — важное отличие от её предшественницы, венецианской увертюры.
Первая часть оканчивается доминантовым кадансом, после чего следует реприза.

Вторая часть (B) может быть написана в трехдольном (например, увертюра к комедии-балету «Мещанин во дворянстве» Люлли) или двухдольном размере. Темп — подвижный. Начало второй части обыкновенно имеет имитационный характер (как показано на примере из «Фаэтона» Люлли).

Фактура второй части преимущественно полифоническая, а тематизм склоняется к секвенциям. Тематический материал во второй части может основываться на первой. Обычно вторая часть также имеет знак репризы. Порой завершением второй части выступает медленный раздел, иногда представляющий собой репризу первой части, а иногда — самостоятельный по тематизму.

…[вторая часть] увертюры состоит из блестящих тем, созданных свободной изобретательностью композитора и может представлять собой строгую или свободную фугу, однако часто может быть простой и в то же время задорной имитацией. Многие французские увертюры завершаются идущим после Allegro коротким разделом Lentement или серьёзным окончанием. Впрочем, представляется, что эта мода найдёт мало почитателей.

Медленный завершающий раздел второй части в самом деле характерен не для каждого композитора. Например, он редко встречается у немецкого композитора эпохи барокко Георга Муффата. Ученик Люлли, Муффат был одним из тех, кто перенёс форму французской увертюры в инструментальные сюиты, которые он опубликовал под общим названием Florilegium Primum (Аугсбург, 1695) и Florilegium Secundum (Пассау, 1698). Таким образом, французский стиль стал постепенно распространяться за пределами Франции.

Влияние французской увертюры на зарубежных композиторов 
Музыка Люлли и струнные ансамбли, исполнявшие его произведения, стали чрезвычайно популярными в Германии второй половины XVII века. Немецких музыкантов командировали в Париж для обучения стилевым особенностям игры на струнных инструментах и знакомства с новой музыкой. Поклонники французского стиля в Германии получили прозвище «люллистов». На рубеже XVII—XVIII веков многие немецкие композиторы усвоили элементы франзцуского стиля, сочинив инструментальные сюиты, в которых непременно присутствовала увертюра:

Среди колоссального наследия Георга Филиппа Телемана сохранилось до нашего времени 135 инструментальных сюит, в которых Телеман активно разрабатывал форму французской увертюры, экспериментируя над ней.

Иоганн Себастьян Бах 

Французский стиль и, в частности, французская увертюра нашли своё отражение и в музыке Иоганна Себастьяна Баха. Так, написанная в начале XVIII века клавирная сюита Фа мажор (BWV 820) начинается французской увертюрой в форме бипартиты (без медленного завершающего раздела). Среди клавирных сочинений Баха есть также Партита си минор из сборника Clavier-Übung II (BWV 831), открывающаяся французской увертюрой. В ней отражена особенность, о которой писал Маттезон: вторая часть представляет собой трехголосную фугу.

С французской увертюры начинаются все четыре оркестровые сюиты (BWV 1066—1069).

Среди баховских кантат французская увертюра также встречается. Например, в кантате O Ewigkeit, du Donnerwort BWV 20 увертюра имеет фугированную вторую часть и репризу. В кантате Unser Mund sei voll Lachens BWV 100, где увертюра является адаптацией первой части Сюиты для оркестра № 4

Помимо Германии, французская увертюра встречалась в Англии. Например, опера «Дидона и Эней» Г. Пёрселла открывается французской увертюрой. В целом Пёрселл испытал на себе влияние французского стиля в разных аспектах композиции.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Музыкальные термины
История музыки
Теория музыки
Музыка эпохи барокко